Rogers Cup 2010 (kobiety)
 Rogers Cup 2010 (mężczyźni)